Marinópolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Marinópolis (ort), São Paulo, 
 Marinópolis (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar